Lotsens dotter eller Lodsens datter kan syfta på:

 Lotsens dotter (barnbok) – en barnbok av Josef C. Blomgren från 1868
 Lodsens datter (1907) – en dansk stumfilm från 1907
 Lodsens datter (1918) – en norsk stumfilm från 1918

Se även 
 Lots